Vršič steht für:
 Vršičpass

Vršič ist der Familienname folgender Personen:
 Dare Vršič (* 1984), slowenischer Fußballspieler